Mogi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroto Mogi (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kazuo Mogi (* 1953), japanischer Automobilrennfahrer
 Ken Mogi (* 1962), japanischer Neurowissenschaftler und Autor
 Shū Mogi (* 1999), japanischer Fußballspieler